Хаман:

 Хаман — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.
 Хаман — коранический персонаж.
 Хаман, Карл (1903—1973) — немецкий политик.
 Хаман, Отто (1857—1925) — немецкий зоолог.
 Хаман, Свен (род. 1940) — датский шахматист, международный мастер (1965).
 Хаман — блюдо индийской кухни, разновидность дхоклы.

См. также 
 Гаман (значения)